Kyrönsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyrönsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Kyrönsaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar